Le psaume 105 peut désigner :
 le psaume 105 (104) : psaume 105 selon la numérotation hébraïque, psaume 104 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 106 (105) : psaume 106 selon la numérotation hébraïque, psaume 105 selon la numérotation grecque.